Yabra Tropical é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1999/00.

Clubes de futebol de Belize